Лукья́новка () — село, входит в Барышевскую поселковую общину Броварского района Киевской области Украины. До 2020 года входило в состав Барышевского района.

География 
Лукьяновка расположена на севере Барышевского района. Занимает площадь 3,65 км². Ближайшие сёла — Рудницкое и Лукаши.

Население 
Численность населения Лукьяновки по переписи 2001 года составляла 849 человек.

Местный совет 
Лукьяновка — административный центр и единственный населённый пункт Лукьяновского сельского совета.

Адрес сельского совета: 07511, Киевская область, Барышевский район, cело Лукьяновка, улица Кирпоноса, 2; тел. 39-2-69.

Достопримечательности 
Одной из достопримечательностей Лукьяновки была Вознесенская церковь, построенная в 1879 году и уничтоженная в ходе вторжения России на Украину в 2022.

Примечания

Ссылки 
  
 Лукьяновка на сайте Верховной рады Украины
 

Населённые пункты Барышевского района